Fîrlădeni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
 Fîrlădeni - localitate centru de comună din raionul Căușeni
 Fîrlădeni - localitate centru de comună din raionul Hîncești

Localități omonime din Republica Moldova